Palazzo Tirelli ist der Name dreier Paläste in Italien:
 Palazzo Tirelli (Parma),
 Palazzo Tirelli (Reggio nell’Emilia),
 Palazzo Tirelli (Villaricca) bei Neapel.